Ainvelle ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Ainvelle (Haute-Saône), Gemeinde im Département Haute-Saône
Ainvelle (Vosges), Gemeinde im Département Vosges